Алексей Ду́ров: Дуров, Алексей Алексеевич (1880—?) — сельский писарь, депутат Государственной думы IV созыва. 
 Дуров, Алексей Данилович (род. 1940) — советский и российский актёр.